El topónimo Sieteiglesias puede hacer referencia a:

 Sieteiglesias, antiguo municipio español, actualmente parte del municipio de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias en la Comunidad de Madrid.
 Sieteiglesias de Tormes, municipio español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.